Die Håndboldligaen 2009/10 (offiziell: Jack & Jones Ligaen) war die 74. Spielzeit der Håndboldligaen, der höchsten Liga im dänischen Herrenhandball. Die dänische Meisterschaft gewann AaB Håndbold.

Reguläre Saison 

GOG Svendborg TGI zog seine Mannschaft während der Saison aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurück.

Meisterschaftsrunde 

Die Mannschaften auf den ersten acht Plätzen werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Mannschaften auf Platz eins bis vier bekommen hierbei Zusatzpunkte zugesprochen, die sie in die Runde mitnehmen dürfen. Die Sieger beider Gruppen treffen in drei Spielen aufeinander; der Gewinner dieser Runde ist dänischer Meister. Parallel dazu spielen die beiden Zweitplatzierten der Gruppen den dritten Platz der dänischen Meisterschaft aus. Der Meister und Vizemeister qualifiziert sich für Champions League 2010/11, der Drittplatzierte und Viertplatzierte nach Abschluss der Meisterschaftsrunde sind für den EHF-Pokal 2010/11 qualifiziert.

Gruppe A

Gruppe B

Endspiele

Spiele um den dritten Platz

Abstiegsrunde 

Gemeinsam mit den Mannschaften auf Platz zwei, drei und vier der 1. Division spielen die fünf Mannschaften auf Platz neun bis vierzehn um freie Plätze in der ersten Liga 2010/11. Dabei werden die Mannschaften nach Vorrundenabschluss auf zwei Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt. Die beiden ersten dieser Runde qualifizieren sich für die Håndboldligaen 2010/11, während die beiden Dritten gegeneinander den letzten freien Platz in der Liga ausspielen. Es kann somit – neben dem direkten Absteiger – zu null bis drei weiteren Absteigern aus der Håndboldligaen 2009/10 in die 1. Division kommen.

Handballsaison 2009/10
Handballwettbewerb in Dänemark